Чемпионат Люксембурга по футболу 1952/1953 — 39-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч на вылет

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1952/1953
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1952 году
1953 год в Люксембурге